Als Rhönbahn werden folgende Eisenbahnstrecken in der Rhön bezeichnet:

 die Bahnstrecke Fulda–Gersfeld
 die stillgelegte Bahnstrecke Götzenhof–Wüstensachsen

Siehe auch:
 die heute als Museumsbahn betriebene Bahnstrecke Mellrichstadt–Fladungen mit dem Rhön-Zügle